Guyon kan syfta på följande:

Personer
 Félix Guyon (1831–1920), fransk läkare
 Jean-Jacques Guyon (1932–2017), fransk ryttare
 Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon (1648–1717), fransk författare och mystiker
 Louise Guyon (1668–efter 1711), fransk adelskvinna och romanfigur
 Richard Guyon (1812–1856), engelsk general

Geografi

Antarktis 

 Mount Guyon,

Etiopien 

 Waliso, ort, Oromia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn